Fayette (Alabama)
Fayette (Iowa)
Fayette (Mississippi)
Fayette (Missouri)
Fayette (Ohio)
Fayette (Utah)
Ou ainda:
Condado de Fayette
 Fayette City

Veja Também 
Fayet

Desambiguações de topônimos